Fábrica de Tabacos puede referirse a:

 Fábrica de Tabacos (Madrid): Edificio de la antigua fábrica de tabacos situada en Madrid (España).
 Fábrica de Tabacos: Edificio la antigua fábrica de tabacos de la Málaga (España).
 Real Fábrica de Tabacos de Sevilla: edificio del , dedicado a fábrica de Tabacos en la Sevilla. Actualmente es la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
 Fábrica Nacional de Tabacos de Cádiz: edificio levantado en el año 1829. Actualmente es Palacio de Congresos.
Fábrica de Tabacos de La Coruña.
Fábrica de Tabacos de Gijón: Edificio de la antigua fábrica de tabacos situada en Gijón (España).